św. Gerard Sagredo (ok. 980-1046) – biskup misyjny, męczennik
 św. Gerard Majella (1725-1755) – włoski redemptorysta

Zobacz też:
 Błogosławiony Gerard